Otín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Otín, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Otín, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
 Otín, frazione della città di Jindřichův Hradec nel distretto di Jindřichův Hradec (Boemia Meridionale)